Flagey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Flagey (Doubs) im Département Doubs
 Flagey (Haute-Marne) im Département Haute-Marne

mit Namenszusatz:
 Flagey-Echézeaux im Département Côte-d'Or
 Flagey-lès-Auxonne im Département Côte-d'Or
 Flagey-Rigney im Département Doubs

Sonstige Eigennamen:
 Flagey (Brüssel), Kulturzentrum